

Pessoas
Paxton Whitehead
Joseph Paxton

Localidades

Paxton (Califórnia)
Paxton (Flórida)
Paxton (Illinois)
Paxton (Nebraska)
Ou ainda:
Paxtonia
Paxtonville

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos